Ньютон-Хит  — один из географических районов Манчестера, Англия. Находится в 4,5 километрах к северо-востоку от центра города. Его население составляет 9883 человека. Исторически часть Ланкашира, ныне входит в графство Большой Манчестер.

Ньютон-Хит входит в избирательный округ  вместе с центром города, , , ,  и .

Из этого района «родом» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», с основания в 1878 году до 1902 года носивший название «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)» ().

Примечания 

Манчестер